Ihm ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Friedrich Ihm (1767–1844), Politiker der Freien Stadt Frankfurt
 Max Ihm (1863–1909), deutscher Altertumswissenschaftler
 Peter Ihm (1926–2014), deutscher Bioinformatiker
 Sibylle Ihm (* 1965), deutsche Altphilologin
 Ulla Ihm (* 1981), deutsche Sängerin
 Ursula Laquay-Ihm (* 1932), deutsche Malerin

IHM steht als Abkürzung für:

 Indirect Hard Modeling, ein statistisches Analyseverfahren
 Interessengemeinschaft Hamburger Musikwirtschaft
 Internationale Handwerksmesse, eine Messeveranstaltung in München

IHM